«Кислород» — российский фильм театрального режиссёра Ивана Вырыпаева, экранизация его одноимённой пьесы. Премьера картины в России состоялась 30 июля 2009 года. 14 января 2011 года фильм был показан в эфире Первого канала в программе Александра Гордона «Закрытый показ».

Сюжет 

Авторское представление десяти заповедей и заповедей блаженства на фоне современной молодёжи и её пороков.

Был обычный летний день. Санёк гулял по бульвару и с интересом рассматривал всех окружающих. Он повернул голову и увидел свободную, красивую, рыжеволосую девушку, ту, которая стала для него «Чистым кислородом».

В ролях

Ссылки 

 «Кислород» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы-драмы России
Фильмы России 2009 года